Ратно ваздухопловство НДХ